Абсалямовский сельсовет — упразднённый сельсовет Аургазинского района БАССР.

Состав (на 1 июня 1952) сельсовета:

 центр — д. Старо-Абсалямово
 д. Ново-Абсалямово

В них проживали татары.

На 1 января 1969 года сельсовет не существовал, населённые пункты включены в Султанмуратовский сельсовет. Затем, до 1 июля 1972 года, Староабсалямово и его выселок Новоабсалямово включены Уршакский сельсовет.

Географическое положение 
по состоянию на 1 июня 1952 года расстояние до:
 районного центра (Толбазы): 20-25 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Белое озеро): 50-55 км.
 ближайшей пристани (Табынск): 62-67 км.

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.276
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 января 1969 года : [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с. : табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С. 46
Упразднённые сельсоветы Аургазинского района